Vladimír Vůjtek è il nome di diverse persone:
Vladimír Vůjtek (hockeista su ghiaccio 1947), allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio cecoslovacco
Vladimír Vůjtek (hockeista su ghiaccio 1972), ex hockeista su ghiaccio ceco